Натуральне число 705
 705 рік до нашої ери
 705 рік нашої ери